Верхнее Мальцево — название населённых пунктов:

Россия 
 Верхнее Мальцево — деревня в Верещагинском районе Пермского края.
 Верхнее Мальцево — село в Сасовском районе Рязанской области.

См. также 
 Мальцево
 Нижнее Мальцево